Александр Капитонович Хлебников (род. 1932) — советский и российский физик-теоретик, специалист в области ядерного вооружения; лауреат Ленинской премии (1980) и Государственной премии СССР (1968).

Биография 
Родился 22 ноября 1932 года в Москве.

С 1955 года после окончания физического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова работал в системе атомной промышленности СССР.

С 1956 года направлен в закрытый город Челябинск-70, работал физиком-теоретиком в ВНИИТФ. В сотрудничестве с академиком Е. И. Забабахиным исследовал кумуляцию в слоистых системах. При переходе к подземным испытаниям разработал один из методов определения энергии взрыва мощных ядерных зарядов. Внёс значительный вклад в разработку зарядов для мирных применений в камуфлетных взрывах. А. К. Хлебников принимал активное участие в исследовании физических схем различных термоядерных систем, одним из приложений которых было создание мирного заряда с пониженной радиоактивностью, предназначенной для промышленного применения (эти исследования положены в основу некоторых военных разработок)<ref
name="Энциклопедия: Атомные города Урала. Город Снежинск"></ref>.

С 1970 года направлен в закрытый город Арзамас-16, был научным сотрудником, заведующим лаборатории и ведущим научным сотрудником в Теоретическом отделении ВНИИЭФ, продолжил научно-исследовательскую работу по термоядерным системам. Помимо основной деятельности является доцентом Кафедры проблем инерционного термоядерного синтеза МФТИ.

Награды 
Источники:
 Ленинская премия (1980) — «за фундаментальное теоретическое исследование и проведение экспериментальных работ в области термоядерного синтеза»
 Государственная премия СССР (1968) — «за разработку метода определения энергии взрыва ядерного заряда»

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Физики-теоретики России
Физики-теоретики СССР
Физики СССР
Физики России
Выпускники физического факультета МГУ
Участники советского атомного проекта
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института технической физики
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики
Преподаватели Московского физико-технического института